Manuel Ivo Cruz peut faire référence à :

 Manuel Ivo Cruz (1901-1985), compositeur portugais
  (1935-2010), compositeur portugais, fils du précédent

Voir aussi 
 Mafalda Ivo Cruz (1959-), musicienne, romancière et essayiste portugaise